Belzébuth, surnommé parfois le « seigneur des mouches »
 Sa Majesté des mouches, film (1963).
 Le Seigneur des mouches, épisode de la saison 9 de la série télévisée X-Files.